Иштван Хатвани (; , Римавска-Собота (ныне Словакия) — , Дебрецен) — венгерский учёный-энциклопедист, математик. Профессор. Один из первых венгерских статистиков.

Биография 
Родился обедневшей дворянской семье. Учился в родном городе, затем до 1745 года — в протестантской Дебреценской коллегии, в 1747—1748 продолжил образование в Базельском университете в Швейцарии, где изучал теологию и медицину. Среди его педагогов были выдающиеся математики Даниил и Иоганн Бернулли, которые читали лекции по математике, физике и медицине. Под их руководством И. Хатвани вскоре приобрел репутацию выдающегося учёного.

Благодаря стипендии, предоставленной ему властями города Дебрецен, предпринял за рубежом научные исследования. Получил степень доктора богословия и медицины. Отказавшись от предложения стать преподавателем в Гейдельбергском, Марбургском и Лейденский университетах, в 1748 году Хатвани вернулся в протестантскую коллегию Дебрецена и начал там преподавательскую карьеру.

В 1783 году был назначен судьей в окружного суда в Дебрецене.

Научная деятельность 

Отвергая отсталость математической культуры в Венгрии, приступил к научным исследованиям, с целью доказать, насколько важна роль этой науки в целом ряде точных наук. Он считал, что математика — единственная наука, которая может опираться на выводы, не вызывающие сомнений.

В 1757 году опубликовал работу «Introductio ad principia philosophicae solidioris». В данной работе одним из первых И. Хатвани предпринял попытку изучения теории вероятности, в частности, основывая свою работу на труде Якоба Бернулли «Искусство предположений».

Кроме того, представил статистические таблицы по количеству рождений в Дебрецен за 1750—1753 годы. И. Хатвани записывал число детей, умерших в течение года после рождения и, найдя смертность более 34 %, отметил, что этот показатель значительно выше, чем в других европейских странах (в среднем, около 19 %), и стремился найти медицинские причины для объяснения полученного результата.

С его именем связано много легенд. После смерти учёного молва приписала ему чародейство и умение увеличивать и уменьшать размер вещей по своему желанию.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Математики Венгрии
Математики XVIII века
Статистики XVIII века
Статистики Венгрии
Энциклопедисты Венгрии
Вероятностники
Выпускники Дебреценского университета
Выпускники Базельского университета
Доктора медицины
Доктора богословия
Протестантские богословы
Медики XVIII века
Медики Венгрии
Педагоги Венгрии
Педагоги XVIII века